Konstancia (1082–1101 után) német-római császárnéként is utalnak rá, (III). Konrád német király felesége, I. (Hauteville-i) Roger szicíliai gróf leánya
Konstancia német-római császárné (1154–1198), VI. Henrik német-római császár felesége, II. (Hauteville-i) Roger szicíliai király leánya, az előbbi unokahúga
Konstancia német-római császárné (1180–1222), II. Frigyes német-római császár első felesége, II. Alfonz aragón király leánya, az előbbi menye